Ari Sulander (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il possède également la nationalité suisse.

Carrière en club 
Sulander a commencé sa carrière dans la SM-liiga au Jokerit Helsinki, y évoluant pendant neuf saisons, avec à la clé quatre titres de champion de Finlande (1992, 1994, 1996 et 1997) et deux championnats d'Europe en 1995 et 1996. Il y a notamment côtoyé Teemu Selänne et Jari Kurri.

Il quitte la Finlande en 1998 pour partir jouer en Suisse dans la LNA pour les ZSC Lions, avec qui il a remporté le championnat à quatre reprises (2000, 2001, 2008 et 2012) ainsi que la Ligue des Champions 2008-2009 face aux Russes de Metallourg Magnitogorsk. Il remporte également la Coupe Victoria avec les ZSC Lions contre les Blackhawks de Chicago, club de LNH, le 29 septembre 2009 à Zurich. Il annonce en janvier 2012 qu'il met un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 2011-2012.

Carrière internationale 
Il représente son pays avec l'équipe nationale finlandaise à 117 reprises. Aux championnats du monde, il a remporté une médaille d'or, deux d'argent et une de bronze. Il a également participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 où la Finlande a gagné la médaille de bronze.
De 1993 à 2000, il disputa au total 7 championnats du monde et participa une fois aux Jeux olympiques.

Palmarès 
 Championnat de Suisse : 2000, 2001, 2008, 2012
 Ligue des champions : 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1969
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Kiekko-Vantaa
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Gardien de but de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Gagnant du trophée Urpo-Ylönen
Gagnant du trophée Jari-Kurri